Berghamn kan verwijzen naar:
Berghamn (Zweeds eiland): Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel in het noorden van de Botnische golf
Berghamn (Zweeds schiereiland): schiereiland aan de Zweedse oostkust, 25 km ten noorden van Härnösand.
Berghamn (Eckerö): internationale veerhaven op het eiland Eckerö, op de eilandengroep Åland
Berghamn (Houtskär): haven op het Finse eiland Storlandet, een eiland behorende tot Houtskär
Berghamn (Nagu): Fins eiland, behorende tot de archipel Nagu